

Гаттенберг — місто, штат Айова
 Гаттенберг — місто, штат Нью-Джерсі